Нікорешть () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Нікорешть () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Нікорешть.
 Нікорешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Пиргерешть.
 Нікорешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Соходол.